USS Antietam — кораблі ВМС США, названі на честь битви під Антітемом.

 USS Antietam (1864) — шлюп, збудований у 1864 році. Використовувався як корабель постачання та плавуча казарма до 1888 року.
 USS Antietam (CV-36) — ударний авіаносець типу «Ессекс». На службі протягом 1946-1963 років.
 USS Antietam (CG-54) — ракетний крейсер типу «Тікондерога». Збудований у 1987 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни